Candidature est une mot qui peut désigner :
 la candidature est la démarche menée pour obtenir un emploi, une fonction ou un titre ;
 en politique, une candidature est l'acte par lequel un citoyen se présente au suffrage ;
 le diplôme de candidature est un diplôme de l'enseignement supérieur dans différents pays, en particulier en Belgique ;
 Candidature (2001) est un court métrage français d'Emmanuel Bourdieu.

les moyens de lancement des candidatures 
Les candidatures pour les postes vacants sont lancés via plusieurs moyens. Il s'agit entre autres des :
petites annonces, réseaux institutionnels, réseaux professionnels, relations personnelles, approche directe, sites internet, réseaux sociaux et sites corporatifs.